Волкодав Віктор Володимирович (1962—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Волкодав Віктор Володимирович (* 1951) — кандидат сільськогосподарських наук, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, директор Навчально-наукового центру генетичних ресурсів, сортовивчення та сортознавства, професор.
 Волкодав Іван Єгорович (1913—1983) — гвардії майор РА, Герой Радянського Союзу.